Les Loges kan syfta på:
 Les Loges, Calvados
 Les Loges, Haute-Marne
 Les Loges, Seine-Maritime